Henry Cele − południowoafrykański aktor
 Célé – rzeka we Francji